Il doppio del torneo di tennis Belgrado Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Igor' Kunicyn e Orest Tereščuk che hanno battuto in finale Lukáš Dlouhý e Jan Vacek per walkover.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Alexander Peya (quarti di finale)
 Michal Mertiňák /  Alexander Waske (semifinali)

 Massimo Bertolini /  Petr Luxa (quarti di finale)
 Gergely Kisgyorgy /  Huntley Montgomery (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgrado Challenger 2005